Стрижевський — прізвище, поширене в Україні, Польщі та Росії.

Відомі носії 
 Стрижевський Володимир Сергійович (нар. 4 травня 1953, Дрогобич) — український футболіст, воротар.
 Стрижевський Володимир Федорович (1892—1977) — російський, французький і німецький режисер, сценарист і актор.
 Стрижевський Гаврило Якович — педагог, статський радник.
 Стрижевський Григорій Якович — російський і український архітектор.

Польські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища